Een Sint-Remigiuskerk is een kerk, genoemd naar de heilige Remigius van Reims (ook Remi, Rémi of Rémy).

België 
 Sint-Remigiuskerk (Alleur)
 Église Saint-Remi (Angleur)
 Sint-Remigiuskerk (Baarle)
 Sint-Remigiuskerk (Beerzel)
 Église Saint-Remi (Bienne-lez-Happart)
 Église Saint-Remi (Bihain)
 Église Saint-Remi (Boussu-lez-Walcourt)
 Église Saint-Rémy (Cuesmes)
 Église Saint-Remi (Cugnon)
 Église Saint-Remy (Dampremy)
 Église Saint-Remi (Denée)
 Église Saint-Remi (Dhuy)
 Église Saint-Remy (Écaussinnes-d'Enghien)
 Église Saint-Remi (Estinnes-au-Mont)
 Église Saint-Rémy (Eugies)
 Église Saint-Remi (Falisolle)
 Église Saint-Remi (Fays-les-Veneurs)
 Église Saint-Remi (Fisenne)
 Église Saint-Rémi (Flostoy)
 Église Saint-Remi (Fooz)
 Église Saint-Remi (Fraire)
 Église Saint-Remi (Franc-Waret)
 Église Saint-Remi (Frasnes-lez-Couvin)
 Église Saint-Remy (Gilly)
 Église Saint-Remi (Gougnies)
 Église Saint-Remi (Gourdinne)
 Église Saint-Remi (Grâce)
 Sint-Remigiuskerk (Haacht)
 Église Saint-Remy (Halanwy)
 Église Saint-Remi (Hanret)
 Église Saint-Remi (Hantes-Wihéries)
 Église Saint-Remi (Hemptinne)
 Église Saint-Remi (Hermeton-sur-Meuse)
 Sint-Remigiuskerk (Heure-le-Romain)
 Église Saint-Rémy (Hoei)
 Église Saint-Rémy (Landenne)
 Église Saint-Remi (Lavaux-Saint-Anne)
 Église Saint-Remy (Lens-Saint-Remy)
 Sint-Remigiuskerk (Liers)
 Église Saint-Remi (Matagne-la-Petite)
 Sint-Remigiuskerk (Merdorp)
 Église Saint-Remi (Mesnil-Église)
 Église Saint-Remi (Mont-Gauthier)
 Église Saint-Remi (Montignies-sur-Sambre)
 Église Saint-Remi (Moresnet)
 Sint-Remigiuskerk (Neervelp)
 Église Saint-Remi (Oignies-en-Thiérache)
 Église Saint-Remy (Ortho)
 Église Saint-Remi (Oupeye)
 Église Saint-Remi (Presles)
 Église Saint-Remi (Profondeville)
 Église Saint-Remi (Rèves)
 Église Saint-Remi (Romerée)
 Église Saint-Remi (Rosée)
 Église Saint-Remi (Rouveroy)
 Sint-Remigiuskerk (Rukkelingen-aan-de-Jeker)
 Église Saint-Remy (Saint-Remy, Henegouwen)
 Sint-Remigiuskerk (Saint-Remy, Luik)
 Église Saint-Remy (Saint-Remy, Luxemburg)
 Sint-Remigiuskerk (Sint-Jans-Molenbeek)
 Église Saint-Remi (Somme-Leuze)
 Église Saint-Remy (Taviet)
 Église Saint-Remi (Tavigny)
 Sint-Remigiuskerk (Ternaaien)
 Église Saint-Remi (Thon)
 Église Saint-Remi (Tintange)
 Église Saint-Remi (Villers-le-Gambon)
 Sint-Remigiuskerk (Vucht)
 Sint-Remigiuskerk (Waltwilder)
 Sint-Remigiuskerk (Wambeek)
 Église Saint-Remi (Waudrez)
 Église Saint-Remi (Yves-Gomezée)

Duitsland 
 Sint-Remigiuskerk (Borken)
 Sint-Remigiuskerk (Düsseldorf)
 Sint-Remigiuskerk (Pronsfeld)
 Sint-Remigiuskerk (Suderburg)
 Sint-Remigiuskerk (Wassenach)

Frankrijk

Ain 
 Église Saint-Remi (Salavre)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy, Ain)

Aisne 
 Église Saint-Remi (Amifontaine)
 Église Saint-Rémi (Arrancy)
 Église Saint-Remi (Augy)
 Église Saint-Remi (Autreville)
 Église Saint-Rémi (Beaurieux)
 Église Saint-Rémi (Bois-lès-Pargny)
 Église Saint-Rémi (Bosmont-sur-Serre)
 Église Saint-Rémi (Bouffignereux)
 Église Saint-Remi (Brancourt-le-Grand)
 Église Saint-Remi (Bruyères-sur-Frère)
 Église Saint-Remi (Chavignon)
 Église Saint-Remi (Chéry-Chartreuve)
 Église Saint-Rémi (Chéry-lès-Pouilly)
 Église Saint-Rémi (Condé-en-Brie)
 Église Saint-Remi (Condé-sur-Suippe)
 Église Saint-Remi (Coucy-la-Ville)
 Église Saint-Rémi (Crécy-sur-Serre)
 Église Saint-Rémi (Dhuizel)
 Église Saint-Rémi (Droizy)
 Église Saint-Remi (Flavy-le-Martel)
 Église Saint-Remi (Fontenoy)
 Église Saint-Remi (Gandelu)
 Église Saint-Rémi (Gizy)
 Église Saint-Remi (Gland)
 Église Saint-Remi (Grandlup-et-Fay)
 Église Saint-Rémi (Gricourt)
 Église Saint-Remi (Grisolles)
 Église Saint-Remi (Hautevesnes)
 Église Saint-Remi (Juvincourt-et-Damary)
 Église Saint-Remi (Landifay-et-Bertaignemont)
 Église Saint-Remi (La Neuville-lès-Dorengt)
 Église Saint-Remi (Leuilly-sous-Courcy)
 Église Saint-Remi (Limé)
 Église Saint-Remi (Logny-lès-Aubenton)
 Église Saint-Rémi (Lor)
 Église Saint-Rémi (Louâtre)
 Église Saint-Remi (Lucy-le-Bocage)
 Église Saint-Remi (Marly-Gomont)
 Église Saint-Rémi (Nouvion-et-Catillon)
 Église Saint-Rémi (Œuilly)
 Église Saint-Remi (Paissy)
 Église Saint-Remi (Parcy)
 Église Saint-Remi (Pargnan)
 Église Saint-Rémi (Pignicourt)
 Église Saint-Remi (Pithon)
 Église Saint-Remi (Pontru)
 Église Saint-Remi (Roucy)
 Église Saint-Remi (Roupy)
 Église Saint-Rémi (Saint-Rémy-Blanzy)
 Église Saint-Remi (Sermoise)
 Église Saint-Remi (Serval)
 Église Saint-Remi (Suzy)
 Église Saint-Rémy (Urvillers)
 Église Saint-Rémi (Vendresse)
 Église Saint-Remi (Verneuil-sur-Serre)
 Église Saint-Remi (Villers-lès-Guise)
 Église Saint-Remi (Vivaise)
 Église Saint-Rémi (Voyenne)
 Église Saint-Remi (Wissignicourt)

Allier 
 Église Saint-Rémi (Pierrefitte-sur-Loire)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-en-Rollat)

Ardèche 
 Église Saint-Rémy (Saint-Remèze)

Ardenne 
 Église Saint-Remi (Aire)
 Église Saint-Remi (Antheny)
 Église Saint-Remy (Aouste)
 Église Saint-Remi (Auflance)
 Église Saint-Remi (Avançon)
 Église Saint-Remi (Baâlons)
 Église Saint-Remi (Blagny)
 Église Saint-Remi (Blombay)
 Église Saint-Remi (Bogny)
 Église Saint-Remi (Boutancourt)
 Église Saint-Rémy (Brécy)
 Église Saint-Remi (Challerange)
 Église Saint-Remi (Charbogne)
 Église Saint-Remi (Charleville-Mézières)
 Église Saint-Remi (Cheveuges)
 Église Saint-Remi (Chooz)
 Église Saint-Remi (Clémency)
 Église Saint-Remi (Condé-les-Vouziers)
 Église Saint-Remi (Coucy)
 Église Saint-Remi (Damouzy)
 Église Saint-Remi (Doumely-Bégny)
 Église Saint-Remi (Dricourt)
 Église Saint-Remi (Écordal)
 Église Saint-Remi (Faux)
 Église Saint-Remi (Flize)
 Église Saint-Remi (Floing)
 Église Saint-Remi (Foulzy)
 Église Saint-Remi (Gespunsart)
 Église Saint-Remi (Givonne)
 Église Saint-Remi (Haraucourt)
 Église Saint-Remi (Hauviné)
 Église Saint-Remi (Issancourt-et-Rumel)
 Église Saint-Remi (Laval-Dieu)
 Église Saint-Remi (Les Ayvelles)
 Église Saint-Remi (Les Mazures)
 Église Saint-Remi (Les Petites-Armoises)
 Église Saint-Remi (Lonny)
 Église Saint-Remi (Mairy)
 Église Saint-Remi (Margut)
 Église Saint-Remi (Pont-Maugis)
 Église Saint-Remi (Pouru-Saint-Remy)
 Église Saint-Rémi (Remilly-Aillicourt)
 Église Saint-Remi (Rethel)
 Église Saint-Remi (Rubécourt-et-Lamécourt)
 Église Saint-Remi (Sachy)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy-le-Petit)
 Église Saint-Remi (Sault-Saint-Remy)
 Église Saint-Remi (Sauville)
 Église Saint-Remi (Séchault)
 Église Saint-Remi (Sugny)
 Église Saint-Remi (Tailly)
 Église Saint-Remi (Thermes)
 Église Saint-Remi (Thilay)
 Église Saint-Remi (Touligny)
 Église Saint-Remi (Vandy)
 Église Saint-Remi (Vaux-Champagne)
 Église Saint-Remi (Vaux-Villaine)
 Église Saint-Remi (Viel-Saint-Remy)
 Église Saint-Remi (Villers-sur-Bar)
 Église Saint-Remi (Wasigny)
 Église Saint-Remi (Yoncq)

Aube 
 Église Saint-Remi (Châtres)
 Église Saint-Rémy (Essoyes)
 Église Saint-Remy (Marolles-lès-Bailly)
 Église Saint-Remi (Périgny-la-Rose)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy-sous-Barbuise)
 Église Saint-Remi (Troyes)

Aveyron 
 Église Saint-Rémy (Ayssènes)
 Église Saint-Remy (Raysac)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy, Aveyron)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-de-Bedène)

Calvados 
 Église Saint-Remy (Annebault)
 Église Saint-Remy (Douvres-la-Délivrande)
 Église Saint-Rémy (Grentheville)
 Église Saint-Rémy (Lassy)
 Église Saint-Remi (Manvieux)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy, Calvados)

Cantal 
 Église Saint-Remy (Champs-sur-Tarentaine-Marchal)
 Église Saint-Remi (Lascelle)
 Église Saint-Rémy (Prunet)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy-de-Salers)

Charente 
 Église Saint-Remi (Merpins)
 Église Saint-Remi (Vaux-Rouillac)

Charente-Maritime 
 Église Saint-Rémi (Sainte-Ramée)

Cher 
 Église Saint-Remy (Belleville-sur-Loire)

Corrèze 
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy)

Côte-d'Or 
 Église Saint-Remi (Bèze)
 Église Saint-Rémi (Blaisy-Bas)
 Église Saint-Rémy (Brazey-en-Plaine)
 Église Saint-Remi (Courlon)
 Église Saint-Remi (Échannay)
 Église Saint-Remi (Foncegrive)
 Église Saint-Rémi (Recey-sur-Ource)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy, Côte-d'Or)

Creuse 
 Église Saint-Rémi (Colondannes)
 Église Saint-Rémi (Mourioux-Vieilleville)

Dordogne 
 Église Saint-Remi (Flaugeac)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy, Dordogne)

Doubs 
 Église Saint-Remi (Cendrey)

Eure 
 Église Saint-Remi (Bézu-Saint-Éloi)
 Église Saint-Rémi (Bournainville-Faverolles)
 Église Saint-Remi (Cailly-sur-Eure)
 Église Saint-Remi (Serez)

Eure-et-Loir 
 Église Saint-Remy (Auneau)
 Église Saint-Remi (Berchères-sur-Vesgre)
 Église Saint-Remi (Dangers)
 Église Saint-Remi (Faverolles)
 Église Saint-Remi (Le Boullay-Mivoye)
 Église Saint-Remi (Luray)
 Église Saint-Remi (Oinville-sous-Auneau)
 Église Saint-Remi (Prouais)
 Église Saint-Remi (Revercourt)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-sur-Avre)
 Église Saint-Remi (Vérigny)

Haute-Garonne 
 Église Saint-Remi (Lagarde)

Gironde 
 Église Saint-Rémy (Bordeaux)

Ille-et-Vilaine 
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy-du-Plain)

Indre-et-Loire 
 Église Saint-Remi (Civray-sur-Esves)

Jura 
 Église Saint-Remy (Gevry)
 Église Saint-Remy (Le Piards)
 Église Saint-Rémy (Plainoiseau)

Landes 
 Église Saint-Rémy (Hauriet)

Haute-Loire 
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy, Haute-Loire)

Loiret 
 Église Saint-Remi (Chanteau)

Lot 
 Église Saint-Remy et Saint-Namphaise (Livernon)

Maine-et-Loire 
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-en-Mauges)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-la-Varenne)

Manche 
 Église Saint-Rémi (Denneville)
 Église Saint-Rémy (Quibou)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-des-Landes)

Marne 
 Église Saint-Remi (Allemant)
 Église Saint-Remi (Alliancelles)
 Église Saint-Remi (Aougny)
 Église Saint-Rémi (Athis)
 Église Saint-Rémi (Aubilly)
 Église Saint-Rémy (Bazancourt)
 Église Saint-Remi (Bouilly)
 Église Saint-Rémi (Bouvancourt)
 Église Saint-Rémi (Branscourt)
 Église Saint-Remi (Braux-Saint-Remy)
 Église Saint-Rémi (Brimont)
 Église Saint-Remi (Champaubert)
 Église Saint-Remi (Champigneul-Champagne)
 Église Saint-Rémi (Condé-sur-Marne)
 Église Saint-Remi (Congy)
 Église Saint-Rémi (Coulommes-la-Montagne)
 Église Saint-Remi (Courmas)
 Église Saint-Remi (Dompremy)
 Église Saint-Rémi (Escardes)
 Église Saint-Remi (Esternay)
 Église Saint-Rémi (Fagnières)
 Église Saint-Remy (Fontaine-en-Dormois)
 Église Saint-Remi (Heiltz-le-Hutier)
 Église Saint-Rémi (Isles-sur-Suippe)
 Église Saint-Rémi (Janvry)
 Église Saint-Remi (La Neuville-aux-Bois)
 Église Saint-Remi (Les Mesneux)
 Église Saint-Remi (Lignon)
 Église Saint-Remi (Livry)
 Église Saint-Rémi (Loivre)
 Église Saint-Remi (Malmy)
 Église Saint-Remi (Mareuil-en-Brie)
 Église Saint-Remi (Mareuil-le-Port)
 Église Saint-Rémi (Montgenost)
 Église Saint-Remi (Neuvy)
 Église Saint-Remi (Olizy)
 Église Saint-Rémi (Ormes)
 Église Saint-Remi (Plichancourt)
 Église Saint-Rémi (Poilly)
 Église Saint-Remi (Pourcy)
 Église Saint-Remi (Pringy)
 Église Saint-Remi (Prosnes)
 Église Saint-Remi (Reims-la-Brûlée)
 Église Saint-Rémi (Sacy)
 Église Saint-Rémi (Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy-sous-Broyes)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy-sur-Bussy)
 Église Saint-Remi (Scrupt)
 Église Saint-Rémi (Sillery)
 Église Saint-Remi (Suizy-le-Franc)
 Église Saint-Rémi (Thil)
 Église Saint-Remi (Unchair)
 Église Saint-Remi (Vanult-les-Dames)
 Église Saint-Remi (Vaudesincourt)
 Église Saint-Rémi (Ventelay)
 Église Saint-Remi (Verneuil)
 Église Saint-Remi (Ville-en-Selve)

Haute-Marne 
 Église Saint-Remy (Aingoulaincourt)
 Église Saint-Remy (Audeloncourt)
 Église Saint-Remy (Bettoncourt-le-Haut)
 Église Saint-Remy (Breuvannes-en-Bassigny)
 Église Saint-Remy (Ceffonds)
 Église Saint-Rémy (Chameroy)
 Église Saint-Rémy (Charmoy)
 Église Saint-Remy (Dinteville)
 Église Saint-Remi (Dommarien)
 Église Saint-Remy (Domremy-Landéville)
 Église Saint-Remi (Flammerécourt)
 Église Saint-Remy (Forcey)
 Église Saint-Remy (Harricourt)
 Église Saint-Remi (Heuilley-le-Grand)
 Église Saint-Remy (Is-en-Bassigny)
 Église Saint-Remy (Lanques-sur-Rognon)
 Église Saint-Remy (Liffol-le-Petit)
 Église Saint-Remi (Melay)
 Église Saint-Rémi (Mertrud)
 Église Saint-Remy (Nijon)
 Église Saint-Remy (Occey)
 Église Saint-Remy (Orbigny-au-Val)
 Église Saint-Remy (Praslay)
 Église Saint-Remy (Saucourt-sur-Rognon)
 Église Saint-Rémy (Vaux-sur-saint-Urbain)
 Église Saint-Remy (Vecqueville)
 Église Saint-Remi (Villiers-en-Lieu)

Mayenne 
 Église Saint-Remi (Château-Gontier)

Meurthe-et-Moselle 
 Église Saint-Remy (Baccarat)
 Église Saint-Remy (Bagneux)
 Église Saint-Remy (Barbonville)
 Église Saint-Remy (Beuville)
 Église Saint-Remy (Bosserville)
 Église Saint-Remy (Brémoncourt)
 Église Saint-Rémy (Brouville)
 Église Saint-Remy (Ceintrey)
 Église Saint-Remi (Chaligny)
 Église Saint-Remy (Chambley-Bussières)
 Église Saint-Remy (Deneuvre)
 Église Saint-Remy (Eulmont)
 Église Saint-Remy (Fécocourt)
 Église Saint-Remy (Ferriéres)
 Église Saint-Remi (Lay-Saint-Remy)
 Église Saint-Remy (Létricourt)
 Église Saint-Remy (Lironville)
 Église Saint-Remy (Mailly-sur-Seille)
 Église Saint-Remy (Mercy-le-Bas)
 Église Saint-Remy (Mont-l'Étroit)
 Église Saint-Remy (Norroy-lès-Pont-à-Mousson)
 Église Saint-Remy (Olley)
 Église Saint-Remy (Onville)
 Église Saint-Remy (Ormes-et-Ville)
 Église Saint-Remy (Pannes)
 Église Saint-Remy (Petit-Failly)
 Église Saint-Remy (Puxe)
 Église Saint-Remy (Rogéville)
 Église Saint-Remi (Saint-Remimont)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy-aux-Bois)
 Église Saint-Remy (Tantonville)
 Église Saint-Remy (Thiaucourt)
 Église Saint-Remy (Tiercelet)
 Église Saint-Remy (Tramont-Émy)
 Église Saint-Remy (Tramont-Lassus)
 Église Saint-Remy (Xeuilley)

Meuse 
 Église Saint-Remi (Bantheville)
 Église Saint-Remi (Bouquemont)
 Église Saint-Remi (Brabant-en-Argonne)
 Église Saint-Remi (Breux)
 Église Saint-Remi (Chaillon)
 Église Saint-Remi (Chardogne)
 Église Saint-Remi (Demange-aux-Eaux)
 Église Saint-Remy (Domrémy-aux-Bois)
 Église Saint-Remi (Domremy-la-Canne)
 Église Saint-Remi (Eix)
 Église Saint-Remi (Haironville)
 Église Saint-Remi (Hargeville-sur-Chée)
 Église Saint-Remi (Issoncourt)
 Église Saint-Remi (Kœur-la-Petite)
 Église Saint-Remi (Laimont)
 Église Saint-Remi (Lissy)
 Église Saint-Remi (Loisey)
 Église Saint-Remi (Mandres-en-Barrois)
 Église Saint-Rémi (Mangiennes)
 Église Saint-Remi (Maucourt-sur-Orne)
 Église Saint-Remi (Mognéville)
 Église Saint-Remi (Montplonne)
 Église Saint-Remi (Morlaincourt)
 Église Saint-Remi (Nançois-sur-Ornain)
 Église Saint-Remi (Nantois)
 Église Saint-Remi (Nettancourt)
 Église Saint-Remi (Oëy)
 Église Saint-Remi (Olizy-sur-Chiers)
 Église Saint-Remi (Pagny-sur-Meuse)
 Église Saint-Remi (Pareid)
 Église Saint-Remi (Pierrefitte-sur-Aire)
 Église Saint-Rémi (Reffroy)
 Église Saint-Remi (Resson)
 Église Saint-Remi (Saint-Pierrevillers)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy-la-Calonne)
 Église Saint-Remi (Samogneux)
 Église Saint-Remi (Sivry-la-Perche)
 Église Saint-Remi (Sivry-sur-Meuse)
 Église Saint-Remi (Sorcy-Saint-Martin)
 Église Saint-Rémi (Velaines)
 Église Saint-Remi (Vigneulles-lès-Hattonchâtel)
 Église Saint-Remi (Vignot)
 Église Saint-Remi (Ville-sur-Cousances)
 Église Saint-Remi (Vignot)
 Église Saint-Rémi (Vraincourt)
 Église Saint-Rémi (Wiseppe)
 Église Saint-Remi (Woimbey)
 Église Saint-Remi (Xivray-et-Marvoisin)

Morbihan 
 Église Saint-Remi (Réminiac)

Moselle 
 Église Saint-Remi (Altviller)
 Église Saint-Rémi (Bertrange)
 Église Saint-Rémi (Bettborn)
 Église Saint-Remi (Bioncourt)
 Église Saint-Remi (Bisping)
 Église Saint-Remi (Boucheporn)
 Église Saint-Remi (Bourdonnay)
 Église Saint-Remi (Brouviller)
 Église Saint-Remi (Courcelles-Chaussy)
 Église Saint-Remy (Fénétrange)
 Église Saint-Remi (Forbach)
 Église Saint-Remi (Foulcrey)
 Église Saint-Remy (Fouligny)
 Église Saint-Rémi (Husange)
 Église Saint-Remi (Kédange-sur-Canner)
 Église Saint-Remi (Kerbach)
 Église Saint-Remi (Kirsch-lès-Sierck)
 Église Saint-Remy (Lezey)
 Église Saint-Remi (Lindre-Basse)
 Église Saint-Remi (Many)
 Église Saint-Remi (Moncourt)
 Église Saint-Rémy (Pouilly)
 Église Saint-Remi (Pournoy-la-Chétive)
 Église Saint-Remi (Rémering-lès-Puttelange)
 Église Saint-Rémy (Rohrbach-lès-Bitche)
 Église Saint-Rémi (Rombas)
 Église Saint-Remi (Rozérieulles)
 Église Saint-Remi (Schorbach)
 Église Saint-Remi (Scy-Chazelles)
 Église Saint-Remi (Vaudreching)
 Église Saint-Remy (Vaux)
 Église Saint-Remi (Vry)
 Église Saint-Remi (Xouaxange)
 Église Saint-Rémi (Zoufftgen)

Nièvre 
 Église Saint-Rémy (Moussy)
 Église Saint-Remy (Tresnay)

Noorderdepartement 
 Église Saint-Rémy (Avesnes-les-Aubert)
 Église Saint-Remi (Bérelles)
 Église Saint-Remi (Bousies)
 Église Saint-Remy (Flouries)
 Église Saint-Remy (Fontaine-au-Bois)
 Église Saint-Rémi (Lewarde)
 Église Saint-Remi (Monchaux-sur-Écaillon)
 Église Saint-Rémi (Neuville-Saint-Rémy)
 Église Saint-Rémy (Rœulx)
 Église Saint-Remy (Rombies)
 Église Saint-Rémy (Sains-du-Nord)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy-Chaussée)
 Église Saint-Rémy (Saint-Remy-du-Nord)
 Église Saint-Remi (Sémeries)

Oise 
 Église Saint-Remi (Barbery)
 Église Saint-Remi (Berneuil-sur-Aisne)
 Église Saint-Rémi (Blancfossé)
 Église Saint-Remi (Cernoy)
 Église Saint-Rémi (Escames)
 Église Saint-Remi (Esches)
 Église Saint-Rémi (Golancourt)
 Église Saint-Rémi (Grémévillers)
 Église Saint-Remi (Laigneville)
 Église Saint-Rémi (Orrouy)
 Église Saint-Remi (Ponchon)
 Église Saint-Rémi (Ribécourt-Dreslincourt)
 Église Saint-Remy (Roberval)
 Église Saint-Rémi (Savignies)
 Église Saint-Rémy (Saint-Remy-en-l'Eau)

Orne 
 Église Saint-Remi (Fontaine-les-Bassets)
 Église Saint-Rémy (La Rouge)
 Église Saint-Remy (Montgaroult)
 Église Saint-Rémi (Montgaudry)
 Église Saint-Remi (Neuville-près-Sées)
 Église Saint-Remi (Sérigny)

Pas-de-Calais 
 Église Saint-Remi (Bancourt)
 Église Saint-Remi (Beugin)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-au-Bois)

Puy-de-Dôme 
 Église Saint-Rémi (Charnat)
 Église Saint-Rémi (Meilhaud)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy-de-Chargnat)

Bas-Rhin 
 Église Saint-Rémy (Baerendorf)
 Église Saint-Rémi (Itterswiller)
 Église Saint-Remi (Neugartheim)
 Église Saint-Remy (Obenheim)
 Église Saint-Remi (Oermingen)
 Église Saint-Remi (Singrist)

Haut-Rhin 
 Église Saint-Remy (Bretten)
 Église Saint-Rémi (Feldkirch)
 Église Saint-Remi (Hégenheim)
 Église Saint-Remi (Wettolsheim)

Haute-Saône 
 Église Saint-Remi (Anjeux)
 Église Saint-Remi (Cuve)
 Église Saint-Remy (Demangeville)
 Église Saint-Rémy (Franois)
 Église Saint-Remi (La Demie)
 Église Saint-Remi (Neurey-lès-la-Demie)
 Église Saint-Remy (Ouge)
 Église Saint-Remy (Saint-Remy, Haute-Saône)
 Église Saint-Remi (Vanne)

Saône-et-Loire 
 Église Saint-Remi (Chardonnay)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy, Saône-et-Loire)
 Église Saint-Remy (Sornay)

Sarthe 
 Église Saint-Remi (La Chapelle-Saint-Rémy)
 Église Saint-Remy (Marolles-les-Braults)
 Église Saint-Remy (Pizieux)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy-de-Sillé)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-des-Monts)
 Église Saint-Rémy (Villaines-la-Carelle)

Savoie 
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-de-Maurienne)

Seine-Maritime 
 Église Saint-Remi (Amfreville-la-Mi-Voie)
 Église Saint-Remi (Belmesnil)
 Église Saint-Rémi (Biville-sur-Mer)
 Église Saint-Rémy (Dieppe)
 Église Saint-Remi (Ganzeville)
 Église Saint-Rémy (Gourel)
 Église Saint-Rémi (Hautot-sur-Mer)
 Église Saint-Rémi (Luneray)
 Église Saint-Rémi (Petit-Appeville)
 Église Saint-Remi (Saint-Rémy-Boscrocourt)
 Église Saint-Remi (Ventes-Saint-Rémy)

Seine-et-Marne  
 Église Saint-Remi (Collégien)
 Église Saint-Rémi (Congis-sur-Thérouanne)
 Église Saint-Rémi (Écuelles)
 Église Saint-Rémi (Ferrières-en-Brie)
 Église Saint-Rémi (Méry-sur-Marne)
 Église Saint-Rémi (Montévrain)
 Église Saint-Remi (Mouroux)
 Église Saint-Rémi (Saint-Rémy-la-Vanne)
 Église Saint-Rémi (Villeneuve-sur-Bellot)
 Église Saint-Rémi (Villiers-sur-Morin)

Yvelines 
 Église Saint-Rémy (Émancé)
 Église Saint-Remy (Marcq)
 Église Saint-Rémy (Mittainville)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy-l'Honoré)

Deux-Sèvres 
 Église Saint-Remy (Courlay)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy, Deux-Sèvres)

Somme 
 Église Saint-Rémy (Amiens)
 Église Saint-Rémy (Devise)
 Église Saint-Rémi (Fresnoy-Andainville)
 Église Saint-Rémy (Grandcourt)
 Église Saint-Rémy (Heudicourt)
 Église Saint-Rémy (Le Quesne)
 Église Saint-Rémy (Pertain)
 Église Saint-Rémy (Suzanne)
 Église Saint-Rémi (Villers-lès-Roye)
 Église Saint-Rémy (Vers-sur-Selles)

Tarn-et-Garonne 
 Église Saint-Remi (Montagudet)

Vendée 
 Église Saint-Remi (Pissotte)
 Église Saint-Remi (Pouillé)

Vienne 
 Église Saint-Remy (Chenevelles)
 Église Saint-Rémi (Lavausseau)
 Église Saint-Remi (Leigné-les-Bois)
 Église Saint-Rémy (Saint-Rémy-en-Montmorillon)
 Église Saint-Remy (Saint-Rémy-sur-Creuse)

Vosges 
 Église Saint-Remy (Aingeville)
 Église Saint-Remy (Baudricout)
 Église Saint-Remy (Bazoilles-et-Ménil)
 Église Saint-Remy (Biécourt)
 Église Saint-Remy (Destord)
 Église Saint-Remy (Domrémy-la-Pucelle)
 Église Saint-Remy (Estrennes)
 Église Saint-Remi (Fauconcourt)
 Église Saint-Rémi (Gendreville)
 Église Saint-Remy (Godoncourt)
 Église Saint-Remy (Les Voivres)
 Église Saint-Remy (Longchamp)
 Église Saint-Remi (Martigny-les-Bains)
 Église Saint-Remi (Midrevaux)
 Église Saint-Remy et Sainte-Menne (Puzieux)
 Église Saint-Remy (Remicourt)
 Église Saint-Rémy (Rollainville)
 Église Saint-Remi (Roville-aux-Chênes)
 Église Saint-Remi (Saint-Remimont)
 Église Saint-Remi (Saint-Remy, Vosges)
 Église Saint-Remy (Senonges)
 Église Saint-Remy (Totainville)
 Église Saint-Remy (Vicherey)
 Église Saint-Remy (Vittel)

Yonne 
 Église Saint-Remy (Commissey)
 Église Saint-Remi (Domats)
 Église Saint-Rémy (Guillon)

Essonne 
 Église Saint-Remy (Draveil)
 Église Saint-Remi (Fontenay-le-Vicomte)
 Église Saint-Rémi (Gif-sur-Yvette)

Hauts-de-Seine 
 Église Saint-Rémy (Vanves)

Val-de-Marne 
 Église Saint-Rémi (Maisons-Alfort)

Val-d'Oise 
 Église Saint-Rémi (Asnières-sur-Oise)
 Église Saint-Rémi (Marines)

Nederland 
 H. Remigiuskerk (Duiven)
 Remigiuskerk (Hengelo)
 Sint-Remigiuskerk (Leuth)
 Sint-Remigiuskerk (Klimmen)
 Sint-Remigiuskerk (Lithoijen)
 Sint-Remigiuskerk (Schimmert)
 Sint-Remigiuskerk (Simpelveld)
 Sint-Remigiuskerk (Slenaken)
 Kerk van Spannum
 Sint-Remigiuskerk (Steenderen)

Remigiuskerk